Chemnitzia aoteana är en snäckart som beskrevs av Powell 1930. Chemnitzia aoteana ingår i släktet Chemnitzia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
aoteana